Storthophorus är ett släkte av mångfotingar. Storthophorus ingår i familjen Odontopygidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Dubbelfotingar
Storthophorus